miejscowości w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie szydłowieckim, w gminie Orońsko:
 Krogulcza Mokra
 Krogulcza Sucha